Copeland může být:

příjmení
 Herbert Copeland (1902–1968) – americký biolog
 Ian Copeland (1949–2006) – americký podnikatel v hudebním průmyslu
 Johnny Copeland (1937–1997) – americký hudebník
 Leslie C. Copeland (1887–1942) – americký skladatel a pianista
 Lillian Copelandová (1904–1964) – americká atletka
 Lorraine Copeland (1921–2013) – britská archeoložka a tajná agentka
 Miles Copeland Jr. (1916–1991) – důstojník CIA
 Miles Copeland III (* 1944) – americký podnikatel v hudebním průmyslu
 Stewart Copeland (* 1952) – americký hudebník

místopisné jméno
 Copeland (Kansas) – město v Kansasu
 Copeland Creek – potok v Kalifornii
 Borough of Copeland – území v Anglii
 Copeland Islands – souostroví v Irském moři
 Mount Copeland – hora v Britské Kolumbii

jiné
 Copeland (hudební skupina) – americká hudební skupina